Полулю́ди
 Полулюди — мифические существа, сочетающие в своём облике различные антропоморфные и зооморфные черты.
  — мифические существа, совместные дети богов и людей.
 Полулюди — разумные существа в фантастике, произошедшие от смешения людей с другими расами существ (например, полуэльфы).
 Полулюди — существа в мире Гарри Поттера.
 Ajin () — аниме и манга в жанре ужасов.